Adolf Ferdinand Duflos (1802-1889), un chimiste allemand, professeur à l'université de Wrocław ;
 Huguette Duflos (1887-1982), une actrice française ;
 Patrick Duflos (1965- ), un joueur et entraîneur français de volley-ball.
 Raphaël Duflos (1858-1946), un acteur français.

Une famille originaire du Vermandois établie comme graveurs à Paris puis à Lyon :
 Antoine Duflos (..-1630), notaire royal héréditaire dans le bailliage de Vermandois, à Anizy-le-Château ;
 Jacques Duflos (1639-1674), chirurgien ordinaire du roi, enterré à Coucy-le-Château ;
 Claude Duflos (1665-1727), graveur du roi, à Paris, marié à Catherine Antoine ;
 Claude-Augustin Duflos (1700-1786), un architecte et graveur français ;
 Augustin Duflos (1739-1789), secrétaire d'ambassade, en Espagne et en Angleterre ;
 Yves-Marie-Armand Augustin Duflos de Saint-Amand (1779-1857), receveur des finances à Dreux ;
 Nicolas-Simon Duflos (vers 1704-1761), graveur, éditeur et marchand d'estampe à Paris jusqu'en 1752 puis à Lyon ;
 Pierre Duflos le Jeune (1742-1816), graveur lyonnais ;

 Antoine Duflos, marié à Marie Campas ;
 Philothée-François Duflos (vers 1710-1748), prix de Rome en 1729, peintre à Paris ;
 Pierre Duflos, marchand bijoutier, installé à Dresde en 1748 ;

Voir aussi 
 ;
.